Avellana de puerto puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conopodium bunioides
 el nombre común de la planta Conopodium majus